«Ватаным Татарстан» (Моя родина Татарстан) — общественно-политическая газета на татарском языке, издающаяся в Татарстане. На страницах газеты публикуются официальные документы, принимаемые президентом, Кабинетом министров и Госсоветом республики. Также освещаются социально-экономические и культурные события, происходящие в Татарстане и других регионах России.

Тираж газеты — 18 тыс. экземпляров.

Газета выходит с 1918 года. Первоначально называлась «Эш» (Труд). С 1920 года стала носить название «Татарстан хәбәрләре» (Вести Татарстана), затем «Qьzьl Tatarstan/Кызыл Татарстан» (Красный Татарстан). С 1960 года — «Социалистик Татарстан» (Социалистический Татарстан). В 1970-е годы тираж достигал 175 тыс. экземпляров. С 1992 года — современное название.

Примечания 

Газеты на татарском языке
Газеты Татарстана